Ban Pong (în ) este un district (Amphoe) din provincia Ratchaburi, Thailanda, cu o populație de 157.689 de locuitori și o suprafață de 366,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 182 de sate (muban).

Amphoe în provincia Ratchaburi